Тејона Парис (; рођена 22. септембра 1987) је америчка глумица. Почела је своју каријеру играјући споредну улогу Дон Чемберс у драмској серији Људи са Менхетна (2012—2016) мреже -{AMC}-, пре него што је припала њеној продорној улози у независном филму Драги белци из 2014. године. Током 2015. године, Парисова је глумила у сатирично-драмском филму Чирак редитеља Спајка Лија. Парисова је тумачила Монику Рамбо у серији Марвеловог филмског универзума ВандаВизија стриминг услуге -{Disney+}- током 2021. године.

Филмографија 

|-
| 2010. || || -{Empire Corner	}- || Алма || кратки филм
|-
| 2010. || || -{Wu is Dead}- || Алма || кратки филм
|-
| 2010. || || -{How Do You Know}- || Рива ||
|-
| 2013. || || -{A Picture of You}- || Мајка ||
|-
| 2014. || || -{Dear White People}- || Коландреа „Коко” Конерс ||
|-
| 2014. || || -{They Came Together}- || Ванда ||
|-
| 2015. || || -{Five Nights in Maine}- || Пенелопи ||
|-
| 2015. || || -{Where Children Play}- || Белисима Макејн ||
|-
| 2015. || || -{Chi-Raq}- || Лисистрата ||
|-
| 2016. || || -{90 Days}- || Џесика ||
|-
| 2018. || || -{If Beale Street Could Talk}- || Ернестин Риверс ||
|-
| 2019. || || -{	Point Blank}- || Тарин ||
|-
| 2020. || || -{Charm City Kings}- || Тери ||
|-
| 2020. || || -{The Photograph}- || Ејжа ||
|-
| 2021. || Кендимен || -{Candyman}- || Бријана Картрајт ||
|-
| 2023. || Марвелови || -{The Marvels}- || Моника Рамбо ||
|-
|}

|-
| 2010. || Добра жена || -{The Good Wife}- || Мелиса Госет || епизода: „Дупла опасност”
|-
| 2012—2015. || Људи са Менхетна || -{Mad Men}- || Дон Чемберс || споредна улога, 22 епизоде
|-
| 2013. || Место злочина: Лас Вегас || -{CSI: Crime Scene Investigation}- || Карен Бренстоун || епизода: „Узми новац и бежи”
|-
| 2014—2017. || || -{Survivor's Remorse}- || Миси Вон || главна улога, 36 епизода
|-
| 2016. || || -{Love Under New Management: The Miki Howard Story}- || Мики Хауард || такође продуценткиња
|-
| 2017. || Империја || -{Empire}- || детективка Памела Роуз || споредна улога, 6 епизода
|-
| 2018. || || -{Murder}- || детективка Ајана Лејк || пилот
|-
| 2021. || ВандаВизија || -{WandaVision}- || Моника Рамбо / „Џералдин” || главна улога
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1987.
Биографије живих особа
Америчке глумице
Афроамеричке глумице